La Treća hrvatska nogometna liga 2004-05, conosciuta anche come 3.HNL 2004-05, è stata la 14ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Le 84 squadre erano divise in 5 gironi su base geografica.

Girone Ovest

Girone Nord

Girone Centro

Girone Est

Girone Sud

Qualificazione per la 2.HNL 2005-06 
Mladost Molve (vincitore Girone Nord) e Graničar Županja (Est) promossi in 2.HNL 2005-06
 Istra (vincitore Girone Ovest), Karlovac (Centro), Konavljanin Čilipi (Sud) e GOŠK Dubrovnik (11º 2.HNL Sud) disputano la qualificazione per un posto in Druga Liga

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALI

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE

 Karlovac promosso in 2.HNL 2005-06
 Istra e Konavljanin Čilipi rimangono in 3.HNL
 GOŠK Dubrovnik retrocede in 3.HNL 2005-06

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2004-05
Druga Liga 2004-05
Hrvatski nogometni kup 2004-2005

Collegamenti esterni 

2004
Calcio nel 2004
Calcio nel 2005